Sweet může být:

 The Sweet – britská hudební skupina

příjmení
 Darrell Sweet (1947–1999) – britský bubeník
 Matthew Sweet (* 1964) – americký hudebník

jméno
 Seznam článků začínajících na „Sweet“